
Termin -{PET}- ima više značenja.

 5 (broj)
 Pozitronska emisiona tomografija
Polietilen teraftalat